Brattmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brattmyrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Brattmyrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Östra Brattmyrtjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Västra Brattmyrtjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Brattmyrtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Brattmyrtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,41 ha)
Brattmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Brattmyrtjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (12,1 ha)
Brattmyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,26 ha)
Nedre Brattmyrtjärnen, sjö i Sorsele kommun, 
Övre Brattmyrtjärnen, sjö i Sorsele kommun,  (7,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn